Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

127e régiment d'infanterie
127e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires